Diva — первый сольный альбом шотландской певицы и автора песен Энни Леннокс.
 Diva — первый альбом группы Heavenwood.
 «Diva» — песня Даны Интернэшнл, с которой она победила на Евровидении-98.
 «Diva» — сингл американской певицы Бейонсе с альбома ''I Am… Sasha Fierce.

См. также 
 Дива (значения)